Název Nejdek má více sídel:
 Nejdek, město v okrese Karlovy Vary
 Nejdek (Lednice), část obce Lednice v okrese Břeclav
 Nejdek (Bělotín), část obce Bělotín v okrese Přerov